Primeira Liga 2011-12 var den 78. udgave af det portugisiske mesterskab i fodbold. Turneringen blev afviklet fra 14. august 2011 og blev afsluttet 13. maj 2012.

Tabel 

1:Beira-Mar vandt de to opgør over Académica 0-1 og 2-1 og sluttede derfor over Académica.

Statistik

Målscorer 

 Opdateret: 13. maj, 2012, 00:25 UTC

Assister 

 Sidst opdateret: 7. maj, 2012, 12:48 UTC

Kilder 

Fodbold i Portugal